Veress Anna (1894-1988) politikus, római katolikus szerzetes
 Veress Anna dramaturg, író, fordító

Jegyzetek